Botânica
Várias angiospermas são conhecidas popularmente como sarandi:
Phyllanthus emblica
Phyllanthus sellowianus
Sebastiania angustifolia
Phyllanthus salicifolius
Cephalanthus glabratus

Localidades no Brasil
Sarandi (Paraná), município
Sarandi (Rio Grande do Sul), município
Sarandi (Belo Horizonte), bairro
Sarandi (Porto Alegre), bairro
Jurucê, distrito brasileiro anteriormente chamado de "Sarandi"

Outros
Sarandí (Buenos Aires), cidade
Sarandí do Yí, no Uruguai
 Presídio José Antônio Garrote, conhecido como Sarandi

Desambiguações de topônimos